Andrea Pozzan (1971) – cantautore italiano
 Emilio Pozzan (1927) – ex calciatore italiano
 Ugo Pozzan (1929-1973) – allenatore di calcio e calciatore italiano